Хьельсберг () — норвежская фамилия. Известные носители:

  (род. 1977) — норвежский политик.
 Хьельсберг, Сверре (1946—2016) — норвежский композитор и музыкант.
  (1857—1927) — норвежский инженер.